Miejscowości w Polsce:
 Leśniów Mały
 Leśniów Wielki
 Leśniów – dzielnica Żarek